Suida ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Suida (1887–1973), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer

 Suidas, ein sagenhafter griechischer Lexikograph, der lange Zeit als Verfasser der Suda galt